,12 de agosto de 1958 en Okawa, prefectura de Fukuoka). Es un actor, director de cine y cantante japonés. 

Hizo su debut como director de cine con Rockers(ロッカーズ or Rokkazu), un film del año 2003 basado en sus años como vocalista en una banda de punk llamada The Rockers (ザ・ロッカーズ). Fue nominado al mejor actor para la Academia Japonesa tres veces, una vez en 1988 y dos veces en 1989.

Dramas televisivos 
Rice Curry (Fuji TV, 1986)
Dokuganryu Masamune (NHK, 1987)
Seishun Kazoku (NHK, 1989)
Dokyuusei (Fuji TV, 1989)
Kimi no hitomi wo taihosuru (1988)
Aishiatteru kai (Fuji TV, 1989)
Koi no paradise (Fuji TV, 1990)
Namiki-ie no Hitobito (1993)
Yellow Card (1993) 
Deatta Koro no Kimi de Ite (NTV, 1994)
Onichan no sentaku (1994)
Help (1995)
Furuhata Ninzaburo Special (1995)
Hitori ni shinaide (1995)
Shouri no megami (1996)
Mori Motonari (NHK, 1997)
Sutouka sasou onna (1997)
Makasete Darling (1998)
Shomuni (Fuji TV, 1998)
Nemureru Mori (1998)
Tengoku ni ichiban chikai otoko (1999)
Konya wa eigyouchu (Fuji TV, 1999)
Virtual Girl (2000)
Limit: Moshimo wagako ga (2000)
Ai wo kudasai (2000)
Yonimo Kimyona Monogatari Yo, Suzuki! (2000)  
Kabachitare (2001)
Tengoku ni ichiban chikai otoko 2 (TBS, 2001)
Hito ni Yasashiku (Fuji TV, 2002)
Tantei Kazoku (NTV, 2002)
Onmyoji Abe no Seimei (Fuji TV, 2002)
Egao no Hosoku (TBS, 2003)
Kikujiro to Saki (TV Asahi, 2003)
Fujiko Hemingu no Kiseki (2003)
Rikon Bengoshi (Fuji TV, 2004)
Denchi ga kireru made (TV Asahi, 2004)
Dream (NHK, 2004)
I'm Home (NHK, 2004)
Be-Bop High School (TBS, 2004)
Minna Mukashi wa Kodomo Datta (KTV, 2005)
Fukigen na Jiin (Fuji TV, 2005)
Last Present (Fuji TV, 2005)
Kikujiro to Saki 2005 (TV Asahi, 2005)
Akai Giwaku (TBS, 2005)
Ichi Rittoru no Namida (Fuji TV, 2005)
Satomi Hakkenden (TBS, 2006)
Detective Conan Drama como Mouri Kogoro (YTV, 2006)
Tantei Gakuen Q (NTV, 2006)
Teppan Shoujo Akane!! (TBS, 2006)
Hyoten 2006 (TV Asahi, 2006)

Películas 
 Check It Out, Yo! (2006)

Enlaces externos 
 Dorama.info 
 JDorama.com

Cantantes masculinos de Japón
Actores masculinos de Japón
Personas de la prefectura de Fukuoka